Thomas Abercrombie peut désigner :
 Thomas J. Abercrombie (1930-2006), aventurier, photographe et auteur pour le National Geographic ;
  (1951-), anthropologue et professeur à l'Université de New York ;
 Thomas Abercrombie (1987-), joueur néo-zélandais de basket-ball.